Chappell ist der Familienname folgender Personen
 Absalom Harris Chappell (1801–1878), US-amerikanischer Politiker
 Annette Chappell (1929–1996), englische Tänzerin und Tanzpädagogin 
 Christopher Chappell (* 1955), kanadischer Cricketspieler
 Derek Chappell, britischer Geschäftsmann
 Ellise Chappell, (* 1992), britische Schauspielerin
 James Chappell (1915–1976), britischer Eishockeyspieler
 Jan Chappell (* 1949), britischer Schauspieler
 Jim Chappell, US-amerikanischer Jazzpianist
 John J. Chappell (1782–1871), US-amerikanischer Politiker
 Greg Chappell (* 1948), australischer Cricketspieler
 Ian Chappell (* 1943), australischer Cricketspieler
 L. H. Chappell (1853–1928), US-amerikanischer Politiker
 Lisa Chappell (* 1968), neuseeländische Schauspielerin und Sängerin
 Lucius Henry Chappell (1905–1980), US-amerikanischer Admiral
 Nick Chappell (* 1992), US-amerikanischer Tennisspieler
 Thomas J. Chappell, US-amerikanischer Politiker
 Trevor Chappell (* 1952), australischer Cricketspieler
 Warren Chappell (1904–1991), US-amerikanischer Grafiker, Schriftentwerfer und Illustrator
 William V. Chappell (1922–1989), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten
 Chappell (Kentucky)
 Chappell (Nebraska)

Sonstiges:
 Chappell-Nunatakker in der Ross Dependency, Antarktika
 Chappell Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Chappell & Co. englischer Musikverlag und Klavierhersteller bzw. heute Warner/Chappell Music

im NRHP gelistete Objekte:
 Chappell Farmhouse, in Cazenovia, New York, ID-Nr. 87001864
 Chappell Hill Circulating Library, in Chappell Hill, Texas, ID-Nr. 85000343
 Chappell Hill Methodist Episcopal Church, in Chappell Hill, Texas, ID-Nr. 85000344
 Chappell Hill Public School and Chappell Hill Female College Bell, in Chappell Hill, Texas, ID-Nr. 85000345
 Chappell House, in Cedar Creek, South Carolina, ID-Nr. 86000589
 Chappell-Swedenburg House, in Ashland, Oregon, ID-Nr. 82001503

Siehe auch:
 Chappel
 Chappelle
 Chapell
 Chapel